

Letteratura 
 Tra noi due (Girl Talk) – romanzo di Julianna Baggott del 2001

Musica 
 Girl Talk – musicista e disc jockey statunitense (vero nome Gregg Michael Gillis)
 Girl Talk – brano musicale composto da Neal Hefti 
 Girl Talk – album di Shirley Scott del 1967
 Girl Talk – album di Oscar Peterson del 1968
 Girl Talk – singolo delle TLC del 2002
 Girl Talk / The Speed Star – singolo di Namie Amuro del 2004
 Girl Talk – album di Monika Borzym del 2011
 Girl Talk – album di Kate Nash del 2013